Valea Ursului se poate referi la:

 Valea Ursului, Argeș
 Valea Ursului, Buzău
 Valea Ursului, Iași
 Valea Ursului, Neamț
 Valea Ursului, Vâlcea

 Valea Ursului (Ponoarele), Mehedinți
 Valea Ursului (Tâmna), Mehedinți

Vezi și 
 Râul Valea Ursului (dezambiguizare)

 Urs (dezambiguizare)
 Ursu (dezambiguizare)
 Ursa (dezambiguizare)
 Urși (dezambiguizare)
 Ursul (dezambiguizare)
 Ursoaia (dezambiguizare)

Toponime românești